Speed of Sound – album degli Anvil del 1999
 Speed of Sound – singolo dei Coldplay del 2005
 Speed of Sound – album di Nick Phoenix del 2013

Pagine correlate 
 The Speed of Sound